Priestersee heißen folgende Seen in Deutschland:
 Priestersee (Grünheide) im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Priestersee (Nadrensee) im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Priestersee (Schaalsee) im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein